Внезапно, прошлым летом (пьеса) — Теннеси Уильямс.
 Внезапно, прошлым летом (фильм, 1959) — экранизация
 Внезапно, прошлым летом (фильм, 1993)